Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1960 года проходил с 15 по 18 июля в Москве на Центральном стадионе имени В. И. Ленина. Соревнования являлись одним из этапов отбора в сборную Советского Союза для участия в Олимпийских играх 1960 года в Риме (31 августа — 8 сентября). На протяжении четырёх дней были разыграны 33 комплекта медалей (22 у мужчин и 11 у женщин). Чемпионат носил личный характер, командное первенство не разыгрывалось.

Усилиями сестёр Пресс на чемпионате было установлено два мировых рекорда. Тамара Пресс улучшила собственное достижение в толкании ядра. В 1959 году в Нальчике она показала результат 17,25 м, а на чемпионате страны 1960 года — на 17 см дальше (17,42 м). Помимо толкания ядра, ей впервые в карьере удалось одержать победу в метании диска: позади осталась олимпийская чемпионка Нина Пономарёва.

Ирина Пресс повторила мировой рекорд в беге на 80 метров с барьерами, став шестой спортсменкой в истории, преодолевшей эту дистанцию за 10,6 с. Серебряную и бронзовую медали здесь завоевали Римма Кошелева и Галина Быстрова, которые уже входили в число действующих мировых рекордсменок в данном виде (Быстрова показала 10,6 в 1958 году, а Кошелева — в июне 1960 года, за три недели до национального первенства). Ирина Пресс, как и сестра, сделала победный дубль, добавив в свой актив золотую медаль в пятиборье. Помимо этого, она проявила себя в спринте, заняв второе место в беге на 100 и 200 метров.

По количеству побед лучший результат на турнире показала Мария Иткина. Бегунья из Минска выиграла все три спринтерские дистанции: 100, 200 и 400 метров.

Янис Красовскис впервые в карьере стал чемпионом страны и установил новый рекорд Европы в прыжке с шестом — 4,65 м.

Пётр Болотников третий год подряд сделал победный дубль на стайерских дистанциях 5000 и 10 000 метров. Восьмой год подряд чемпионом СССР в десятиборье стал москвич Василий Кузнецов. В то же время другой опытный легкоатлет, экс-рекордсмен мира Семён Ржищин, занял второе место в беге на 3000 метров с препятствиями после пяти чемпионских титулов. Новым чемпионом стал Николай Соколов, незадолго до старта турнира отобравший у Ржищина национальный рекорд.

В течение 1960 года в различных городах были проведены чемпионаты СССР в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 15—19 октября — чемпионат СССР по эстафетному бегу (Киев)
 30 октября — чемпионат СССР по кроссу (Харьков)

Призёры

Мужчины 

* Для определения победителя в соревнованиях десятиборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы приведён в скобках.

Женщины

Чемпионат СССР по эстафетному бегу 
Чемпионы страны в эстафетном беге определились 15—19 октября в украинском Киеве на Центральном стадионе.

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по кроссу 
Лично-командный чемпионат СССР по кроссу 1960 года состоялся 30 октября в Харькове, Украинская ССР.

Мужчины

Женщины

См. также 
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1960

Литература

Ссылки 
 

Июль 1960 года
Октябрь 1960 года
1960 год в Москве
1960 год в лёгкой атлетике
Спорт в России в 1960 году
Спорт на Украине в 1960 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Спортивные соревнования в Киеве
Спортивные соревнования в Харькове
Соревнования по лёгкой атлетике на Украине
Чемпионаты СССР в 1960 году
1960-е годы в Харьковской области